

Боровинка — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Боровинка — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область